Sagarmatha kan syfta på:

 Sagarmatha – det nepalesiska namnet för Mount Everest 
 Sagarmatha – egennamnet sedan 2019 för HD-stjärnan HD 100777 i Lejonets stjärnbild